wirus – pojęcie z zakresu mikrobiologii
 wirus – rodzaj programu komputerowego
 Wirus (The Strain) – amerykański serial telewizyjny
 Wirus – film z 1980 r.,
 Wirus – film z 1996 r., reż. Jan Kidawa-Błoński
 Wirus – film z 1999 r., reż. John Bruno
 Wirus – film z 2001 r., reż. John Murlowski

Zobacz też 

 
 
 Virus